Asiabradypus (Азијабрадипус — „азијски љењивац”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Ernanodontidae, који је у периоду од касног палеоцена до раног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Опис 
Врста Asiabradypus incompositus је по својој грађи тјела наликовала на представнике изумрле породице љењиваца Mylodontidae. Ова врста је имала клинасте зубе.

Систематика

Историја класификације 
Од самог открића, тачан положај рода Asiabradypus  је био непознат. Једно вријеме, овај род је био уврштавани унутар изумрле породице љењиваца Mylodontidae, па касније унутар изумрлог реда Cimolesta, но у каснијим истраживањима је овај род препознат као представник изумрле породице Ernanodontidae.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Asiabradypus.

Временска распрострањенст рода Asiabradypus унутар породице Ernanodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Ernanodontidae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Азије